Neuenhahn ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Neuenhahn (1888–1947), deutscher Maler und Zeichner
 Willi Neuenhahn (1928–1993), deutscher Schauspieler, Sohn von Fritz Neuenhahn